Franz Müntefering – politico tedesco
 Michelle Müntefering – politica e giornalista tedesca